Cartagena del Chairá kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Cartagena del Chairá (ort), Caquetá, 
 Cartagena del Chairá (kommun), Caquetá,